

Aziende
 RAW – casa di produzione cinematografica
 RAW – marchio di cartine per sigarette

Cinema
Raw - Una cruda verità (Grave) – film del 2016 diretto da Julia Ducournau

Codici 
 RAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arawa (Papua Nuova Guinea)
 raw – codice ISO 639-3 della lingua rawang

Informatica 
 Raw – insieme di dati grezzi, poco o per niente elaborati.
 Raw – generico nome di vari formati di memorizzazione delle immagini, utilizzato dalla maggioranza delle fotocamere digitali.
 Formato Audio RAW – formato di file audio per immagazzinare audio non compresso in formato RAW

Musica 
 Raw – gruppo musicale
 Raw – singolo degli Spandau Ballet del 1988
 Raw – album dei White Tiger del 1999
 RAW – album di Hopsin del 2010
 Raw  – album di Femme Schmidt del 2016
 Raw – EP di Sigrid del 2018
 Raw – singolo di Sigrid del 2018
 Raw-style – sottogenere dell'hardstyle

Altro 
 WWE Raw – programma televisivo di punta della WWE
 RAW – rivista di fumetti statunitense